Sagara kan syfta på:

Geografi

Burundi 
1 Sagara (vattendrag), Rutana,

Indien 
2 Sagar Taluk, underdistrikt, Karnataka,

Indonesien 
3 Desa Sagara, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar